
Termin -{PGI}- ima više značenja.

 -{PGI}- je gen enzima fosfoglukozna izomeraza.
 Fosfoglukozna izomeraza, , je enzim koji katalizuje reverzibilnu izomerizaciju glukoze 6-fosfata i fruktoze 6-fosfata.